Thunderbird může být:

 Thunderbird (mytologie) – pták bouřlivák, mytologická bytost severoamerických indiánů
 Mozilla Thunderbird – poštovní klient pro správu e-mailů
 Ford Thunderbird – automobil
 Thunderbirds – akrobatická letecká skupina USAF

Hudba 
 Gibson Thunderbird – baskytara od firmy Gibson Guitar Co
 Thunderbird (album, Willis Jackson) – album Willise Jacksona
 Thunderbird (album, Louis Bellson) – album Louie Bellsona
 Thunderbird (album, Cassandra Wilson) – album Cassandry Wilsonové

Sport 
 Carolina Thunderbirds – zaniklý americký klub ledního hokeje
 Carolina Thunderbirds (FHL) – americký klub ledního hokeje
 Seattle Thunderbirds – americký juniorský hokejový klub
 Springfield Thunderbirds – profesionální americký hokejový klub